Mats Trygg (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur de hockey sur glace norvégien.

Carrière de joueur 
Frère jumeau de Marius, il commença sa carrière professionnelle dans son pays natal, la Norvège. Il joua quelques saisons avec les Spektrum Flyers puis avec le Manglerud Star avant de se joindre au Färjestads BK dans la ligue élite de Suède. Il y joua jusqu'au terme de la saison 2004-05 alors qu'il signa avec les Iserlohn Roosters pour la saison suivante.

Il n'y resta qu'une saison alors qu'il se joignit au Kölner Haie où il y évolue toujours. En 2010, il représenta son pays lors des Jeux olympiques de Vancouver au Canada.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|1994-1995 ||Spektrum Flyers ||GET ligaen ||26 ||3 ||1 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Spektrum Flyers ||GET ligaen ||31 ||2 ||4 ||6 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Manglerud Star ||GET ligaen ||36 ||13 ||11 ||24 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Manglerud Star ||GET ligaen ||37 ||14 ||9 ||23 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Manglerud Star ||GET ligaen ||44 ||14 ||22 ||36 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Färjestads BK ||J20 Superelit ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Färjestads BK ||Elitserien ||29 ||0 ||9 ||9 ||8 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2000-2001 ||Färjestads BK ||Elitserien ||50 ||10 ||10 ||20 ||22 ||15 ||4 ||5 ||9 ||16
|-
|2001-2002 ||Färjestads BK ||Elitserien ||40 ||9 ||10 ||19 ||22 ||10 ||4 ||4 ||8 ||16
|-
|2002-2003 ||Färjestads BK ||Elitserien ||50 ||5 ||13 ||18 ||54 ||14 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|2003-2004 ||Färjestads BK ||Elitserien ||49 ||13 ||6 ||19 ||30 ||17 ||0 ||0 ||0 ||20
|-
|2004-2005 ||Färjestads BK ||Elitserien ||49 ||5 ||3 ||8 ||38 ||15 ||1 ||1 ||2 ||10
|-
|2005-2006 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||52 ||13 ||20 ||33 ||265 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Kölner Haie ||DEL ||52 ||7 ||22 ||29 ||60 ||9 ||1 ||2 ||3 ||30
|-
|2007-2008 ||Kölner Haie ||DEL ||46 ||7 ||20 ||27 ||50 ||14 ||3 ||5 ||8 ||14
|-
|2008-2009 ||Kölner Haie ||DEL ||51 ||5 ||19 ||24 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-210 ||Kölner Haie ||DEL ||39 ||7 ||10 ||17 ||42 ||3 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2010-2011 || Hambourg Freezers ||DEL ||50 ||2 ||8 ||10 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || HV71 ||Elitserien || 21|| 2|| 1|| 3|| 18|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2012-2013 || HV71 ||Elitserien || 52|| 3|| 1|| 4|| 28|| 5|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2013-2014 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 38|| 7|| 22|| 29|| 38|| 5|| 0|| 1|| 1||4
|-
| 2014-2015 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 40|| 5|| 24|| 29|| 53|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2015-2016 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 44 || 3 || 16 || 19 || 20 || 17 || 4 || 6 || 10 || 12
|-
| 2016-2017 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 37 || 7 || 19 || 26 || 18 || 7 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2017-2018 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 42 || 7 || 16 || 23 || 28 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2018-2019 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen || 41 || 8 || 12 || 20 || 34 || 11 || 1 || 6 || 7 || 8 	
|-
| 2019-2020 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen || 37 ||3 ||13 ||16 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Manglerud Star || GET Ligaen || 21 || 1 || 13 || 14 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Manglerud Star || GET Ligaen ||  ||

Au niveau international 

|1994 ||align="left"| Championnat d'Europe junior || 5 || 1 || 3 || 4 || 4 || ||align="left"|
|-
|1994 ||align="left"| Championnat du monde junior B || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || ||align="left"|
|-
|1995 ||align="left"| Championnat du monde junior B || 7 || 1 || 0 || 1 || 2 || ||align="left"|
|-
|1999 ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 || ||align="left"| Douzième place
|-
|2000 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 4 || 5 || 6 || -2||align="left"| Dixième place
|-
|2001 ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 || -4||align="left"| Quinzième place
|-
|2002 ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 4 || 0 || 4 || 4 || 2||  ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
|2003 ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 18|| 0||align="left"|  Médaille d'argent
|-
|2004 ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 5 || 6 || 2|| +8||align="left"|  Médaille d'argent
|-
|2005 ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 5 || 6 || 4 || +11||align="left"|  Médaille d'or
|-
|2006 ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 2 || 3 || 12 || +1||align="left"| Onzième place
|-
|2007 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 2 || 5 || 7 || 8 || -1||align="left"| Quatorzième place
|-
|2008 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 4 || 5 || 8 || -4||align="left"| Huitième place
|-
|2010 ||align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 2|| 2|| 0 || -5||align="left"| Dixième place
|-
|2012 || align="left"|Championnat du monde || 8|| 5|| 1|| 6|| 14|| +6||align="left"| Huitième place de l'élite
|-
|2013 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 1|| 2|| 3|| 2|| -7||align="left"| Dixième place de l'élite
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2|| align="left"| Douzième place
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| -2||align="left"| Onzième place
|-
| 2016 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 10 || 0||align="left"| Dixième place

Parenté dans le sport 
 Frère jumeau de Marius Trygg et frère de Mathias Trygg.

Notes et références 

Naissance en juin 1976
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Kölner Haie
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du HV 71
Joueur du Vålerenga ishockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace